— железнодорожная станция на линии Такао расположенная в городе Хатиодзи.

Планировка станции

Близлежащие станции